La Svizzera ha partecipato a tutte le edizioni dei Giochi olimpici, e ha ospitato i Giochi invernali due volte, nel 1928 e nel 1948, entrambe le volte a Sankt Moritz.

Gli atleti svizzeri hanno vinto un totale di 373 medaglie, 205 delle quali ai Giochi estivi e 168 nelle edizioni invernali.

L'attuale comitato olimpico, l'Associazione Olimpica Svizzera, è stata fondata nel 1997; il precedente Comitato Olimpico Svizzero era stato creato nel 1912.

Medagliere storico

Giochi estivi

Giochi invernali

Medagliere per sport

Sport estivi

Sport invernali

Collegamenti esterni 
 Svizzera nel sito del CIO
 Svizzera su Sport-reference.com